Sztyft
 pióro gęsie lub kacze z zewnętrznej pokrywy skrzydeł, długie, wąskie, sztywne, o asymetrycznej chorągiewce i zgrubieniu stosiny w okolicy nasady
 przedmiot o kształcie pałeczki lub pręta, np. gwoździk bez główki, „wkład” pomadki do ust (szminki), lekarstwo od bólu głowy tzw. „migrenstift”, wymienny wkład do ołówka „automatycznego” itp.